Fiat 1300 este o mașină emblematică pentru marca Fiat, alături de 500, 600 sau 850.
Acest automobil este foarte asemănător cu Fiat 1500, diferența majoră fiind reprezentată de motorizare.

Detalii tehnice

Galerie foto 
1300

1500

1300